Томас Эдвард Уолтерс (; 29 февраля 1932, Канзас — 14 февраля 2004, Колорадо) — американский военный деятель, бригадный генерал ВВС США.

Биография 
Томас Эдвард Уолтерс родился 29 февраля 1932 года в , штат Канзас.

Томас Эдвард Уолтерс скончался 14 февраля 2004 года в Колорадо.

Личная жизнь 
Сын — Тод Дэниел Уолтерс (р. 1960), генерал ВВС США, Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.

Награды 
Орден «Легион почёта» с двумя бронзовыми пучками дубовых листьев, Крест лётных заслуг, медаль «Бронзовая звезда», медаль «За похвальную службу», воздушная медаль с тринадцатью пучками дубовых листьев,  с двумя пучками дубовых листьев, ,  с тремя пучками дубовых листьев.

Примечания

Ссылки 
 

Лётчики Вьетнамской войны (США)